A 31 301-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű, állomáshoz vezető mellékút Pest megyében.

A 3-as főútból ágazik ki, annak 29+700-as kilométerszelvényénél, dél felé; a gödöllői HÉV Palotakert állomásáig vezet, ahol véget is ér.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 108 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31301
Gödöllő